Luci Tuti Cerealis, cònsol romà de l'any 206 aC.
 Tuti (joc), joc de cartes.
 Tuti, en referència al Paraulògic'''